Da'i – islamski duchowny
 Dai – mniejszość narodowa w ChRL
 Dai – chińskie nazwisko